Значко-Яворский — славянская мужская составная фамилия; имеет женскую форму Значко-Яворская:
 Значко-Яворский, Андрей Петрович (1844—1904) — генерал-лейтенант кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Значко-Яворский, Михаил Карпович (в монашестве Мелхиседек; 1716—1809) — архимандрит Русской православной церкви, поборник православия на правобережной Украине.